Keep Going – cortometraggio del 1924 diretto da Robert P. Kerr
Keep Going – film del 1926 diretto da Jack Harvey (come John Harvey)
Keep Going – documentario del 1971 diretto da S.N.S. Sastry